Альбе́рт Ю́льевич Аксельро́д (, Воронеж — , Москва) — режиссёр театра и ТВ, врач-реаниматолог, , доцент, первый ведущий КВН, деятель культуры.

Врачебная биография 
Альберт Аксельрод родился в Воронеже в семье врачей. В 1941  году эвакуировался из Воронежа в Уфу.

Окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (1958), работал в лаборатории экспериментальной физиологии по оживлению организмов АМН СССР.

Организовал и возглавил первый в стране Центр выездной реанимации. (Совместно с и под руководством В.А. Неговского)

С 1969 года работал в Центральном институте усовершенствования врачей. Создал отдел нейрореанимации в Московской клинической больнице имени С. П. Боткина, организовал в ней первый в стране реанимационный бароцентр, разработал принципы использования метода гипербарической оксигенации в реаниматологии.

Один из основателей реанимационной службы в СССР.

Автор многих работ по специальности, в том числе двух научно-популярных книг.

Телевидение 
Альберт Аксельрод вёл на ТВ еженедельную передачу «Вы — 03» о правилах оказания доврачебной помощи в экстремальных ситуациях.

Также был одним из организаторов (вместе с И. Г. Рутбергом и М. Г. Розовским) эстрадной студии МГУ «Наш дом» (1957—1969).

Был инициатором создания и ведущим игровых телепередач (совместно с М.Яковлевым и С. А. Муратовым) «ВВВ» («Вечер весёлых вопросов», 1957) и «КВН» («Клуб весёлых и находчивых», 1961). Главным его занятием помимо основной работы была подготовка программ КВН и участие в телепередачах в качестве ведущего. Аксельрод покинул программу в 1964 году, Сергей Муратов и Михаил Яковлев покинули КВН вместе с ним. Аксельрода заменил Александр Масляков.

В 1990 году Аксельрод приглашался в качестве члена жюри Высшей лиги КВН.

Последние дни 
Тяжёлое заболевание оборвало жизнь Альберта Аксельрода 30 января 1991 года. Он похоронен на Донском кладбище Москвы, на участке возле колумбария №13.

Семья 
Сын — Борис Альбертович Аксельрод, анестезиолог, доктор медицинских наук, заведующий отделением анестезиологии и реанимации РНЦХ имени Петровского.

Сочинения 
 Проблемы реаниматологии. — , 1968. — (соавтор).
 Анестезия и реанимации при острой массивной кровопотере в акушерстве. — , 1971.
 Оживление без сенсаций. — , 1988.
 и другие.

Примечания 

Выпускники 1-го МГМУ
Похороненные на Донском кладбище
Ведущие КВН
Реаниматологи
Преподаватели РМАПО
Персоналии:КВН